Crossrail (azienda) – impresa ferroviaria europea
 Crossrail (ferrovia) – infrastruttura ferroviaria in corso di realizzazione a Londra